

Sigle 
 Office of Strategic Information – organizzazione immaginaria de L'uomo da sei milioni di dollari e La donna bionica
 Officine Stampaggi Industriali –  carrozzeria automobilistica italiana attiva negli anni sessanta
 Open Society Institute – (Open Society Foundations) fondazione creata da George Soros
 Open Source Initiative – associazione che certifica se una licenza può essere open source
 modello OSI – standard per le reti di calcolatori stabilito dall'International Organization for Standardization, chiamato anche modello ISO/OSI
 Open Systems Interconnection – operazione svolta dall'International Organization for Standardization atta a produrre l'omonimo modello
 Origin Systems, Inc. – casa produttrice di videogiochi statunitense

Chimica 
 Osi – zuccheri semplici, tipo di glucidi

Codici 
 OSI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Osijek (Croazia)
 osi – codice ISO 639-3 della lingua osing

Musica 
 OSI – gruppo musicale progressive metal formato da Kevin Moore dei Chroma Key e Jim Matheos dei Fates Warning
 OSI – Orchestra della Svizzera italiana

Religione
 OSI – acronimo di Oblati di San Giuseppe